Марк Летестю (; , Элк-Пойнт, Альберта) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Выступал в НХЛ в течение одиннадцати сезонов с 2009 по 2020 год.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ не выбирался. 22 марта 2007 года в качестве свободного агента подписал контракт с клубом «Питтсбург Пингвинз». 4 ноября 2009 года дебютировал в НХЛ.

1 февраля 2010 в матче против клуба «Баффало Сейбрз» забросил свою первую шайбу в лиге.

8 ноября 2011 был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на выбор в 4 раунде драфта 2012 года.

Летом 2013 года продлил контракт с «Коламбусом» на 2 года на сумму $ 2,5 млн.

По окончании контракта заключил 3-летний договор с клубом «Эдмонтон Ойлерз» с зарплатой $ 1,8 млн в год.

25 февраля 2018 года обменян в «Коламбус» в результате трехстороннего обмена между «Нэшвиллом», «Эдмонтоном» и «Коламбусом».

Летом 2019 года подписан двусторонний контракт на год с «Виннипегом».

В декабре 2020 года завершил карьеру. Он не выходил на лед с октября 2019 года, когда ему было диагностировано воспаление миокарда.

Достижения

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Марк Летестю — профиль на сайте НХЛ
 

Родившиеся в Альберте
Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Альмтуна»